Bei den Commonwealth Games 2010 im indischen Neu-Delhi fand ein Siebener-Rugby-Turnier der Männer statt.

Austragungsort war das Stadion im Nordcampus der University of Delhi. Die Vorrundenspiele wurden am 11. Oktober ausgetragen, die Finalrunde am darauf folgenden Tag. Fidschi, eines der besten 7er-Rugby-Teams der Welt, nahm nicht teil, da das Land nach dem Militärputsch von 2006 vom Commonwealth suspendiert wurde.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Medaillengewinner

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse

Rugby
2010
Rugby 2010